Ulica Królowej Jadwigi w Bydgoszczy
 Ulica Królowej Jadwigi w Krakowie
 Ulica Królowej Jadwigi w Poznaniu
 Ulica Królowej Jadwigi w Toruniu
 Ulica Królowej Jadwigi w Zamościu

Królowej Jadwigi